Darko Anić ist der Name folgender Personen:
* Darko Anić (Schachspieler) (* 1957), französischer Schachspieler
 Darko Anić (Fußballspieler) (* 1974), serbischer Fußballspieler